

Toponymie
En Pologne, Psary peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Psary, dans le powiat de Góra
 du village de Psary, dans le powiat de Legnica 
 du village de Psary, dans le powiat d'Oława
 du village de Psary, dans le powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Psary

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Psary, dans le powiat de Koło
 du village de Psary, dans le powiat d'Ostrów Wielkopolski 
 du village de Psary, dans le powiat de Turek

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Psary, dans le powiat de Łowicz
 du village de Psary, dans le powiat d'Opoczno 
 du village de Psary, dans le powiat de Poddębice 
 du village de Psary, dans le powiat de Skierniewice

dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Psary, dans le powiat de Kozienice
 du village de Psary, dans le powiat de Płock 
 du village de Psary, dans le powiat de Pułtusk

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Psary, dans le powiat de Chrzanów

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 du village de Psary

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 du village de Psary

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Psary, dans le powiat de Będzin
 du village de Psary, chef-lieu de cette gmina
 du village de Psary, dans le powiat de Lubliniec